Osoby nazywające się Alan Jones:
 Alan Jones – kierowca wyścigowy
 Alan Jones – wrestler